|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2008 vond plaats van 14 tot en met 20 juli 2008 in de Amerikaanse stad Stanford. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anna Tsjakvetadze was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door Marion Bartoli.

De als eerste geplaatste Serena Williams bereikte de halve finale. Bij een stand van 2–6 en 1–3 staakte zij de strijd wegens een knieblessure.

De ongeplaatste Aleksandra Wozniak uit Canada won het toernooi. Zij had zich via een geslaagde kwalificatie een plaats in het hoofdtoernooi veroverd, waar zij via winst op Francesca Schiavone (achtste reekshoofd), Sybille Bammer en Samantha Stosur tot de halve finale doordrong. Daar trof zij Serena Williams, die wegens een blessure niet in vorm was en halverwege de tweede set de hand­doek in de ring gooide. Wozniak versloeg vervolgens in de finale de als zesde geplaatste Française Marion Bartoli in twee sets. Wozniak wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Sania Mirza (India) en Shahar Peer (Israël) hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven.Mirza en haar Russische partner Anna Tsjakvetadze strandden in de eerste ronde.Peer speelde samen met de Argentijnse Gisela Dulko – zij waren het derde reekshoofd, maar kwamen evenmin voorbij de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Cara Black / Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Russische koppel Jelena Vesnina en Vera Zvonarjova in twee sets. Het was hun achttiende gezamenlijke titel. Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Huber twaalf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2008
Stanford